Daddy's Home est le sixième album studio de Big Daddy Kane, sorti le .

L'album s'est classé  au Top R&B/Hip-Hop Albums et  au Billboard 200.

Liste des titres

Notes et références

Album de Big Daddy Kane
Album musical sorti en 1994
Album produit par DJ Premier